уезд расположен в префектуре Хиого, Япония.

По оценкам на 1 мая 2017 года, население составляет 33 607 человек, площадь 22,61 км ², плотность 1490 человек/км².

Посёлки и сёла 
 Тайси

Уезды префектуры Хиого